Stevie Smith może oznaczać:
 Stevie Smith (poetka) (1902-1971) – brytyjska poetka i pisarka
 "Stevie" Smith – szkocki piłkarz Steven Smith (ur. 1985)